Финал Кубка Либертадорес 1991 года — два матча, по результатам которых был определён победитель Кубка Либертадорес 1991, 32-го розыгрыша самого престижного клубного турнира Южной Америки, проводимого КОНМЕБОЛ. Матчи были сыграны 29 мая и 5 июня между чилийским клубом «Коло-Коло» и парагвайской «Олимпией».

В первом финальном матче 29 мая на «Дефенсорес дель Чако» команды разошлись миром со счётом 0:0.

В ответном матче 5 июня на стадионе «Монументаль Давид Арельяно» «Коло-Коло» разгромил своих соперников со счётом 3:0. Сначала дублем отметился нападающий чилийцев Луис Перес (12-я и 17-я минуты), а на 85-й минуте финальную точку в противостоянии поставил форвард «Коло-Коло» Леонель Эррера, вышедший на замену в конце первого тайма. По итогам двух встреч «Коло-Коло» был сильнее (3:0). В качестве победителя «Коло-Коло» представлял КОНМЕБОЛ на Межконтинентальном кубке 1991, где была разгромлена югославской «Црвеной Звездой» со счётом 0:3.

Дорога к финалу

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Кубок Либертадорес (официальный сайт) 

1991
Кубок Либертадорес
Матчи ФК «Олимпия» Асунсьон
Матчи ФК «Коло-Коло»
Май 1991 года
События 29 мая
1990-е годы в Парагвае
Международные соревнования по футболу в Парагвае
Международные спортивные соревнования в Асунсьоне
Июнь 1991 года
События 5 июня
Спорт в Чили в 1991 году
Международные спортивные соревнования в Сантьяго
Международные соревнования по футболу в Чили